Габриель Ороско (; род. 1962, Мексика) — один из самых известных современных мексиканских художников.

Образование 
 1981/4 Escuela Nacional de Arte Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México, Мехико
 1986-87 Circulo de Bellas Artes, Мадрид

Творчество 
 Творческая практика Ороско включает скульптуру, фотографию, живопись и видео, исследует философские вопросы. Используя объекты и ситуации из современного городского окружения, Ороско делает видимым поэзию случайных связей и парадоксов.
 Работы Габриеля Ороско наполнены лиризмом и юмором: Ситроен разрезанный по длине на три части, а затем соединенный без средней части — The D.S.; стол для игры в пинг-понг, переделанный для четверых игроков и с маленьким прудом в середине (Ping Pond Table, 1998); Карамболь с маятником, 1996; пианино с двумя клавиатурами(Mother, 1998); рулоны туалетной бумаги, свисающие с потолочного вентилятора (Toilet Ventilator, 1997—2001), лифт вне своей шахты, расположенный в комнате(Лифт, 1994); шар из глины, который художник катил через весь город, собирая мусор и отпечатки (Yielding Stone, 1992); след, который хвост собаки оставил на песке (Dog Circle, 1995); желтые мотоциклы Schwalbe по одному и в группах (Until You Find Another Schwalbe Motorcycle, 1995); арбузы с пустыми банками из-под кошачьего корма (Cats and Watermelons, 1992); конус мороженого на кусте (Ice Cream House, 1995); туманный след от дыхания на полированной поверхности (Breath on Piano, 1993).
 Стиль скульптур и фотографий Ороско преимущественно минималистичен и антимонументален. Его скульптурные работы зачастую эфемерны, как например Sand on Table — стол на пляже с пирамидой песка. Фотография этого произведения дает сконструированной ситуации более долгую жизнь. Эта работа способствует осознанию хрупкости и временности наших достижений и ресурсов, используя ординарное поэтическим образом.
 Его интерес к структуре и геометрии проявляется в таких работах как The Atomists. В последнее время в живописи Ороско исследует феномен структур, в которых символ круга действует как связующее звено между геометрией и органикой, а чередование цвета основано на принципах движения шахматной игры.
 Габриель Ороско участвовал в большом количестве групповых выставок, включая такие как Carnegie International в Питсбурге, США (1999), 11-я Документа в Касселе, Германия (2002) и 50-я и 51-я Венецианская биеннале (2003 и 2005).

Персональные выставки

Работы 
 2007 Pelvis, скульптура (бронза)
 2006 Dark Wave, скульптура (304 x 392 x 1375 cm)
 2006 Samurai Tree, живопись (серия)
 2003 Spume I
 2003 Delta Tail
 2001 Lintels, инсталляция
 2000 Нож на стекле, фотография
 1999 Mixiotes
 1998 Eroded Suizeki 10, коллаж
 1998 Ping Pond Table
 1997 Black Kites, объект (череп, покрытый рисунком из графита)
 1997—2001 Toilet Ventilator
 1996 Atomist
 1996 Карамболь с маятником
 1995 Horses running endlessly, объект
 1995 Dog Circle
 1994 Лифт, объект
 1993 The D.S., объект
 1993 From Roof to Roof, фотография
 1993 Pinched Ball, фотография
 1993 Empty Shoebox, фотография
 1992—1993 Sand on Table, фотография (фотография временной скульптуры)
 1992 Cats and Watermelons
 1992 Yielding Stone
 1991 My Hands Are My Heart, фотография (серия)

Награды 
 2006 BlueOrange Prize, German Cooperative Banks, Deutsche Volksbanken and Raiffeisenbanken
 1995 DAAD Artist in Residence, Berlin
 1987 Salón Nacional de Artes Plásticas, Secció Espacios Alternativos, Museo de Arte Moderno, Mexico City

Примечания

Ссылки 
 Биография и работы художника на сайте галереи Marian Goodman
 Краткая биография, интервью, видео на сайте art21
 Биография и работы художника на сайте галереи White Cube
 Краткая информация о художнике на сайте www.cmoa.org
 Информация о художнике на www.artfacts.net

Современные художники Мексики